Эдуа́рдо (Э́ду) Ра́мос Го́мес (; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Алаурин».

Клубная карьера 
Воспитанник кантеры «Малаги». Эду Рамос впервые сыграл за основной состав 4 октября 2009 года против «Хереса», выйдя на замену за полчаса до окончания матча. Всего до конца сезона 2009/10 молодой полузащитник трижды выходил на поле. 5 января 2011 года перешёл в клуб первой группы второго испанского дивизиона В (Segunda División B — Grupo 1) «Леганес» на правах аренды до конца сезона 2010/11.

В 2011 году Эдуардо Рамос перешёл в «Вильярреал». Выступает за вторую команду клуба (Вильярреал B).

Национальная сборная 
В составе юношеской сборной Испании (до 17 лет) был участником чемпионата мира 2009, где сборная заняла 3-е место. 17 августа 2010 года был вызван в сборную Испании (до 19 лет) для участия в международном турнире в Японии.

Клубная статистика 
По состоянию на 21.10.2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Малаги»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Марбелья»